Con il nome di San Gelasio sono noti:

San Gelasio martire (III secolo), martire a Forum Sempronii insieme ad Aquilino, Donato, Gemino e Magno, celebrato il 4 febbraio;
San Gelasio di Eliopoli († 297), martire in Eliopoli, celebrato il 26 agosto;
San Gelasio I († 496), papa dal 1º marzo 492 fino alla morte, celebrato il 21 novembre;
San Gelasio II (†29 gennaio 1119), papa dal 24 gennaio 1118 fino alla morte, celebrato il 29 gennaio;
San Gelasio di Armagh (†1174), arcivescovo di Armagh (Irlanda) dal 1138, celebrato il 27 marzo.

Fonti 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000
Santi, beati e testimoni